Dulce Nombre, distretto della Costa Rica nel cantone di Cartago
Dulce Nombre, distretto della Costa Rica nel cantone di La Unión
Dulce Nombre, comune dell'Honduras nel dipartimento di Copán